Alessandro Macchiavelli – scrittore e storico italiano
 Francesco Maria Macchiavelli – cardinale e patriarca cattolico italiano
 Giuseppe Macchiavelli – politico italiano
 Loriano Macchiavelli – scrittore, drammaturgo e sceneggiatore italiano
 Niccolò Machiavelli – storico, filosofo, scrittore, drammaturgo, politico e diplomatico italiano
 Nicoletta Macchiavelli – attrice italiana
 Piero Macchiavelli – militare, avventuriero e marinaio italiano

Pagine correlate
Machiavelli (disambigua)